136367 Gierlinger – asteroide del Sistema solare
Richard Gierlinger – astronomo amatoriale austriaco (1967-)